Aki Lahtinen – ex calciatore finlandese
 Hugo Lahtinen – multiplista finlandese
 Merja Lahtinen – ex fondista finlandese
 Olavi Lahtinen – cestista e calciatore finlandese